Lianne est un prénom féminin :
 Lianne Sanderson (née en 1988), joueuse de football anglaise ;
 Lianne Tan (née en 1990), joueuse de badminton belge ;
 Lianne La Havas (née en 1989), auteur-compositrice-interprète anglaise.

Fiction 
 Lianne Mars est un personnage de la série télévisée Veronica Mars.

Voir aussi